Альфан () — французьке прізвище. Відомі носії:
 Адольф Альфан — французький архітектор
 Естель Альфан — шведська гірськолижниця

Французькі прізвища